

Istoty mityczne 
 Feniks – mitologiczny ptak
 Feniks – demon, upadły anioł

Astronomia i geografia 
 Gwiazdozbiór Feniksa
 Klaster Feniksa – gromada galaktyk w gwiazdozbiorze Feniksa
 Feniks – archipelag na Ocenie Spokojnym
 Feniks – starożytny port na Krecie

Środki masowego przekazu 
 „Feniks” – kwartalnik literacko-krytyczny o tematyce fantastycznej
 „Feniks” – miesięcznik astrologiczno-poradnikowy wydawnictwa Gruner+Jahr Polska
 „Feniks” – nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Konstrukcje 
 „Feniks” – polski okręt wojenny z XVII wieku
 „Feniks” – Spółdzielczy Dom Handlowy „Feniks” we Wrocławiu (1904)
 „Feniks” – Spółdzielczy Dom Handlowy „Feniks” w Warszawie (1972)

Inne 
 feniks – jednostka monetarna niepodległej Grecji (1828–1832) 
 feniks – rasa kur
 Feniks – kapituła różokrzyżowa Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain” w Polsce
 „Feniks” – Zakłady Przemysłu Pończoszniczego „Feniks” w Łodzi
 Feniks – album  muzyczny Katarzyny Cerekwickiej
 
 Feniks – zbiór opowiadań fantastyczno-naukowych autorstwa Janusza A. Zajdla

Zobacz też 

 Fenix
 Phoenix